Rabobank (firma) – holenderska spółdzielcza grupa bankowa
 Rabobank Polska – bank komercyjny z siedzibą w Warszawie
 Rabobank (grupa kolarska) – holenderska profesjonalna grupa kolarska w latach 1996–2012
 Rabobank Arena – stadion w Bakersfield (Kalifornia)